Giarabub peut faire référence à :
 Giarabub, nom italien de la ville d'Al-Jaghboub en Libye ;
 , film italien de Goffredo Alessandrini sorti en 1942.